L'Or est un roman de Blaise Cendrars (1925) ;
 L'Or est un film de Karl Hartl et Serge de Poligny (1934) ;
 L'Or est une série télévisée québécoise (2001).
 L'Or : marque de café de la Maison du café (Sara Lee Corporation)